Роуан има више значења:
 Округ Роуан (Кентаки)
 Округ Роуан (Северна Каролина)
 Роуан (Ајова)